Bataille de Villers-Bretonneux (1870)
 Bataille de Villers-Bretonneux (1918)